Opsibotys är ett släkte av fjärilar som beskrevs av W. Warren 1890. Opsibotys ingår i familjen mott. 

Släktet innehåller bara arten Opsibotys fuscalis.

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Mott
Opsibotys

en:Opsibotys
nl:Anania fuscalis
vi:Opsibotys